Департамент Хенераль-Хуан-Факундо-Кирога  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Риоха.

Территория — 2585 км². Население — 4108 человек. Плотность населения — 1,60 чел./км².

Административный центр — Малансан.

География 
Департамент расположен на западе провинции Ла-Риоха.
Департамент граничит:
на севере — с департаментами Индепенденсия, Хенераль-Анхель-В.Пеньялоса
на северо-востоке — с департаментом Хенераль-Бельграно
на юго-востоке — с департаментом Хенераль-Окампо
на юге — с департаментом Росарио-Вера-Пеньялоса
на западе — с провинцией Сан-Хуан

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Риоха